Die World Series 1909 war die sechste Ausgabe der World Series, den Finals der Major League Baseball (MLB).

Sie wurden zum Abschluss der MLB-Saison 1909 vom 8. Oktober bis zum 16. Oktober 1909 zwischen dem Gewinner der American League, den Detroit Tigers und dem Gewinner der National League, den Pittsburgh Pirates, ausgetragen.

Siegreiches Team waren die Pittsburgh Pirates mit 4:3 Siegen, die somit ihren ersten World Series Titel der Franchisegeschichte feiern konnten. Die Detroit Tigers unter Manager Hughie Jennings hingegen verloren nach 1907 und 1908 bereits ihre dritte World Series in Folge.

Übersicht der Spiele

Spiel 1 
Freitag, der 8. Oktober 1909 im Forbes Field in Pittsburgh, Pennsylvania

Spiel 2 
Samstag, der 9. Oktober 1909 im Forbes Field in Pittsburgh, Pennsylvania

Spiel 3 
Montag, der 11. Oktober 1909 im Bennett Park in Detroit, Michigan

Spiel 4 
Dienstag, der 12. Oktober 1909 im Bennett Park in Detroit, Michigan

Spiel 5 
Mittwoch, der 13. Oktober 1909 im Forbes Field in Pittsburgh, Pennsylvania

Spiel 6 
Donnerstag, der 14. Oktober 1909 im Bennett Park in Detroit, Michigan

Spiel 7 
Samstag, der 16. Oktober 1909 im Bennett Park in Detroit, Michigan

Zusammenfassung der Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 

 World Series 1909 auf Baseball-Almanac.com (englisch)
 World Series 1909 (Spiel für Spiel) bei Retrosheet (englisch)

1909
Baseball 1909
Sportveranstaltung in Pittsburgh
Sportveranstaltung in Detroit
Detroit Tigers
Pittsburgh Pirates